Birch River est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Birch River, communauté du Manitoba

Birch River, rivière de l'État du Maine
Birch River, rivière de la Virginie-Occidentale
Birch River, ville de la Virginie-Occidentale

Homonymie de toponyme